A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1990-91-ben 16 csapat küzdött a bajnoki címért. A Budapesti Honvéd nyerte a bajnokságot meglepetésre, hiszen tavasszal még épphogy elkerülte a kiesést. Ez a bajnoki cím Mezey György munkájának köszönhető, végig vezetve a tabellát öt ponttal előzték meg a Ferencvárost és nyolccal a harmadik Pécsi MSC-t. Az Újpest és az MTK gyengén szerepelt, kilencedik illetve tizedik lett a két nagy múlttal rendelkező csapat.

Visszatértek a 2-1-0 pontozási rendszerhez, egy év alatt kiderült a másik pontozás minden hibája.
Kiesett a Békéscsaba és a Volán, osztályozót játszott a Szeged és a Debrecen. A bajnokság átlagnézőszáma 5.298 szurkoló volt.

Osztályozók:

 Szeged - Diósgyőri VTK 1-2, 1-1 (Diósgyőrben 20.000 szurkoló előtt). 
 Debreceni VSC - Zalaegerszegi TE 1-2, 1-1.

Feljutott: BVSC-MÁVTRANSSPED, Haladás VSE, és az osztályozó nyertes Diósgyőr valamint a Zalaegerszeg.

Végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd játékosai
Petry Zsolt (30) – Csábi József (24), Csepregi András (29), Kovács Ervin (27), Cseh András (20) – Urbányi István (25), Sikesdi Gábor (19), Pisont István (30) – Csehi Tibor (27), Gregor József (30), Viorel Vancea (28).
Játszott még: Vincze István (18), Fodor Imre (17), Bognár Zoltán (14), Komódi László (10), Marozsán János (10), Bánfi János (6), Kámán Attila (6), Jenei Sándor (5), Molnár Ferenc (2), Nagy Sándor (2).
Edző: Mezey György
Az ezüstérmes Ferencvárosi TC játékosai
Józsa Miklós (15) – Lipcsei Péter (19), Pintér Attila (22), Limperger Zsolt (28), Keller József (30) – Topor Antal (23), Szenes Sándor (26), Keresztúri András (25) – Páling Zsolt (13), Fischer Pál (23), Dukon Béla (14).
Játszott még: Albert Flórián (14), Balogh Tamás (14), Telek András (14) Fonnyadt Zsolt (13), Vaszil Gyula (13), Bouiche Nacer (12), Patkós Csaba (12), Bánki József (10), Simon Tibor (9), Dzurják József (7), Nagy Zsolt (7), Vanicsek Zoltán (6), Báder János (5), Wukovics László (5), Szekeres Tamás (2), Szurgent Lajos (2), Kiss István (1), Szeiler József (1).
Edző: Nyilasi Tibor
A bronzérmes Pécsi MSC játékosai
Bodnár László (30) – Kónya Mihály (24), Balog Zoltán (29), Braun Károly (28), Palaczky János (23) – Megyeri Károly (29), Czéh László (28), Czérna Sándor (14) – Lovász Ferenc (25), Lehota István (16), Belansky Attila (29).
Játszott még: Tomka János (18), Bérczy Balázs (18), Bódog Tamás (13), Medgyes Péter (11), Nagy Tamás (9), Takács Lajos (7), Kocsis István (6), Szabó Zsolt (6), Lőrincz Antal (4), Vókó Tamás (4), Hüber Róbert (3), Kovácsevics Árpád (3), Hánzs Tamás (1).
Edző: Varga István, Garami József

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 Nemzetisport.hu
 

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1
Magyar 1